Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Filippo Messori che hanno battuto in finale Diego del Río e Vincenzo Santopadre 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Tuomas Ketola (semifinali)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (Campioni)

 Nebojša Đorđević /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Diego del Río /  Vincenzo Santopadre (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1998